Na terenie obwodu kaliningradzkiego dokonano dwóch znaczących zmian nazw miejscowości. W latach trzydziestych XX wieku Niemcy zmienili nazwy wielu miejscowości (nie tylko w ówczesnych Prusach Wschodnich) na brzmiące bardziej "niemiecko". Na terenie obecnego obwodu kaliningradzkiego, zmiany polegały głównie na zmianie nazw pochodzących z litewskiego i pruskiego, ale także niektórych nazw niemieckich (np. Judendorf na Hermannswalde). W roku 1946 władze radzieckie zmieniły nazwy praktycznie wszystkich miejscowości na terenie obwodu na rosyjskie, przeważnie niezwiązane z nazwami historycznymi. 

Poniższe tabele zawierają współczesne nazwy miejscowości w obwodzie kaliningradzkim, a także ich historyczne nazwy niemieckie, polskie i litewskie, które w przypadku dwóch ostatnich tworzone były najczęściej przez transkrypcję albo dosłowne tłumaczenie. W nawiasie przy nazwie niemieckiej podano także niemiecką nazwę miejscowości po zmianach w latach 30. XX wieku.

Główne miasta

Pozostałe miejscowości

!